Tanzania
 Bumera – circoscrizione della regione del Mara
 Bumera – circoscrizione della regione del Simiyu